Cijevna (rijeka), rijeka koja protiče kroz Albaniju i Crnu Goru
 Cijevna (Podgorica, Crna Gora), naselje u općini Podgorica (Crna Gora)